Снежана Михајловић (Београд, 4. октобар 1938) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1957. || Суботом увече || /
|-
| 1958. || Четири километра на сат || Ученица Маја
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Прекобројна || Нада
|-
| 1965. || Лажљивица || /
|-
| 1967. || Боксери иду у рај || Медицинска сестра Љиља
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1977. || Итар Пејо (ТВ серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Едно лето  (ТВ мини серија)||
|-
| 1982. || Солунски патрдии  (ТВ серија)||
|-
| 1987. || Театарче Лево косе  (ТВ серија)||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Биографије живих особа